Склад — термін, що має такі значення:

Об'єкт, що містить або накопичує щось

Місце для зберігання 
 Склад (іноді називається «комора») — місце або приміщення для зберігання будь-яких матеріалів чи продуктів; місце постійного або тимчасового розміщення і зберігання сировини, готової продукції, техніки та обладнання, матеріально-технічних засобів, продовольчих і непродовольчих товарів та ін. майна.
 Склад вибухових речовин (гірництво)
 Біржовий склад

Сукупність вмісту певного об'єкта

Організація 

 Персональний склад — сукупність осіб, що працюють в одній установі, на одному підприємстві.
 Особовий склад — сукупність осіб військової організації
 Рухомий склад — сукупність транспортних засобів підприємства, організації, установи; склад, об'єкти чого-небудь, наприклад, транспорту або галузі транспорту, що призначені для руху на відміну від стаціонарних об'єктів.
 Рухомий склад кар'єрного транспорту

Хімія 
 Речовинний склад — характеристика речовини за певними параметрами
 Хімічний склад — сукупність певних елементів, що входять у яку-небудь хімічну сполуку, речовину.
 Елементний склад — показник, що характеризує наявність та кількість хімічних елементів, які входять до складу речовини
 Гранулометричний склад
 Ситовий склад
 Фракційний склад
 Петрографічний склад
 Літологічний склад
 Мінералогічний склад — подає дані про мінерали, що складають гірничу масу, їхню кількість, форму і розмір зерен, ступінь зрощення мінералів один з одним.
 Закон сталості складу — один із основних законів хімії, який полягає в тому, що кожна хімічна сполука молекулярної будови має сталий якісний і кількісний склад незалежно від способу її одержання.

Інше 
 Склад — будова тіла людини чи тварини
 Склад — у мовознавстві — елемент слова, що складається з одного чи кількох звуків
 Музичний склад — принцип розгортання голосів, логіка їх вертикальної або горизонтальної організації.
 Словниковий склад — сукупність слів якоїсь мови в мовознавстві.
 Склад злочину (право) — сукупність установлених кримінальним законом ознак, що визначають певну дію, вчинок і т. ін. як злочин.
 Склад правопорушення — те саме щодо ознак правопорушення.

Топонім 

 Склад — село в Росії, Булунський улус, Республіка Саха

Див. також 
 Склад індивідуального зберігання

Джерела

Посилання 
 Склад //